Puede referirse a:

 Santa María de Nava, localidad del municipio de Barruelo de Santullán, en la provincia de Palencia, Castilla y León.
  Santa María de Nava, localidad del municipio de Montemolín, en la provincia de Badajoz, Extremadura.
 La iglesia parroquial de Santa María de la Nava, templo católico de la localidad española de Navamorcuende, en la provincia de Toledo.